Le terme Upsalquitch peut se référer à:

Toponymes



Uptsalquitch (zone non incorporée), une zone non incorporée.
Rivière Upsalquitch, un affluent de la rivière Ristigouche, coulant dans le comté de Restigouche.
Rivière Upsalquitch Sud-Est, un affluent de la rive Est de la rivière Upsalquitch, traversant le comté de Northumberland (Nouveau-Brunswick) et le comté de Restigouche.
Petite rivière Upsalquitch Sud-Est, un affluent de la rivière Upsalquitch Sud-Est, coulant dans la Paroisse de Balmoral, dans le comté de Restigouche.
Rivière Upsalquitch Nord-Ouest, un affluent de la rivière Upsalquitch, traversant le comté de Restigouche.
Lac Upsalquitch, comté de Northumberland (Nouveau-Brunswick), constituant le plan d'eau de tête de la rivière Upsalquitch Sud-Est.
Fourche Upsalquitch, un lieu-dit du comté de Restigouche, situé à la confluence commune des Rivière Upsalquitch Sud-Est et Rivière Upsalquitch Nord-Ouest. Cette confluence constitue la tête de la Rivière Upsalquitch.
Île Upsalquitch, île du comté de Restigouche, située à la confluence de la rivière Upsalquitch.
Zone naturelle protégée de la fourche Upsalquitch située dans le lieu-dit de la Fourche Upsalquitch, un lieu-dit du comté de Restigouche, situé à la confluence commune des rivières Upsalquitch Sud-Est et Upsalquitch Nord-Ouest constituant la tête de la rivière Upsalquitch.
Pont de la rivière Upsalquitch, Upsalquitch.

Homonymie de toponyme